Gaston Tremblay peut désigner :
 Gaston Tremblay (1924 - 1998), une personnalité politique québécoise ;
 Gaston Tremblay (1949 - ), un écrivain franco-ontarien.